Rotaie – elementi del binario ferroviario

Cinematografia
 Rotaie – film del 1929 diretto da Mario Camerini